Fekete család (galánthai), magyar család (galánthai) (régi Pozsony vármegyei)
 Fekete család (nyárádgálfalvi), erdélyi magyar család (nyárádgálfalvi)
 Fekete család (fricsi), erdélyi magyar család (fricsi)
 Fekete család (nagyiványi), magyar család (nagyiványi) (Ung vármegyei)
 Fekete család (thordatfalvi), erdélyi magyar család (thordatfalvi)
 Fekete család (nagykedei), erdélyi magyar család (nagykedei)
 Fekete család (losádi), erdélyi magyar család (losádi)
 Fekete család (nagyfalvi), erdélyi magyar család (nagyfalvi)